Го́лландер () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Ксавьєра Голландер (1943) — американська журналістка, мемуарист, колишня дівчина за викликом, сутенер
 Одрі Голландер (1979) — американська порноакторка
 Том Голландер (1967) — англійський актор